Casimir Marie Gaudibert (1823-1901), astronome français.
 Éric Gaudibert (1936-2012), compositeur suisse.
 Pierre Gaudibert (1928-2006), conservateur, critique d'art et écrivain français.

Voir aussi
 Gaudibert, cratère lunaire.
 Madame Louis Joachim Gaudibert, tableau de Claude Monet.